Haute Combe ou Hautecombe peut désigner :

 La communauté de communes de la Haute Combe de Savoie, structure intercommunale rassemblant les communes savoyardes de Grésy-sur-Isère, Montailleur, Cléry, Verrens-Arvey, Plancherine, Saint-Vital, Frontenex, Tournon, Notre-Dame-des-Millières, Sainte-Hélène-sur-Isère et Bonvillard, toutes situées dans la Combe de Savoie ;
 L'abbaye d'Hautecombe, également située en Savoie ;
 Le domaine nordique des Hautes Combes, dans le parc naturel régional du Haut-Jura.

Voir aussi